Manuel Augusto José de Melo (em grafia antiga Manuel Augusto José de Mello) GOC • GCB • GCMAI (Sintra, São Martinho, 26 de Julho de 1895 - Lisboa, Santa Catarina, 15 de Outubro de 1966) foi um empresário comercial português.

Biografia
D. Manuel Augusto José de Melo era o filho varão terciogénito de D. Jorge José de Melo, 2.º Conde do Cartaxo, e de sua mulher Maria Luísa de Lima Mayer, cujo pai era de ascendência Judaica Asquenaze e Sefardita e cuja mãe era prima-irmã do 1.º Visconde de Benalcanfor e sobrinha materna do 1.º Visconde dos Olivais. Tio-avô de Fernando Ulrich e primo-tio-avô de Isabel Moreira.

Tinha o Curso Superior de Comércio, do Instituto Comercial de Zurique, na Suíça.

Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu o Exército Português como Oficial Miliciano da Arma de Artilharia.

Casou em Lisboa, Pena, a 28 de Maio de 1919 com Amélia de Resende Dias de Oliveira da Silva (Lisboa, Santa Justa, 21 de Dezembro de 1896 - Lisboa, Santa Catarina, 25 de Janeiro de 1958), filha unigénita e universal herdeira de Alfredo da Silva, trineto dum Francês, e de sua mulher Maria Cristina de Resende Dias de Oliveira, trineta dum Italiano. Foi sogro de António Champalimaud, e foram seus filhos varões D. Jorge de Melo e D. José Manuel de Melo.

Depois da morte de seu sogro, o grande Industrial Alfredo da Silva, passou a exercer as funções que ao falecido pertenciam nas grandes Empresas que fundou, tendo sido grande Industrial, Administrador-Gerente da Companhia União Fabril (CUF). Nelas tem desenvolvido uma actividade prodigiosa. Preocupou-se com o bem-estar social dos seus cooperadores, melhorando as condições de vida dos numerosos operários que trabalhavam na que foi uma das maiores organizações da Península Ibérica. Foi, também, Administrador-Gerente da Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, L.da, afim da Companhia União Fabril.

Foi condecorado como Comendador da Ordem Nacional da Legião de Honra de França. A 18 de Agosto de 1950 foi feito Grande-Oficial da Ordem Militar de Cristo, a 4 de Agosto de 1959 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial Classe Industrial e a 12 de Janeiro de 1965 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Benemerência.

Em sua homenagem foi dado o seu nome à Rua Dom Manuel de Mello, em Monte Estoril, no Estoril, em Cascais.

Judeus de Portugal
Naturais de Sintra
Oficiais subalternos de Portugal
Veteranos da Primeira Guerra Mundial de Portugal
Empresários de Portugal
Industriais de Portugal
Filantropos de Portugal
Comendadores da Ordem Nacional da Legião de Honra
Grandes-Oficiais da Ordem Militar de Cristo
Grã-Cruzes da Ordem do Mérito Empresarial
Grã-Cruzes da Ordem do Mérito